Le mot Eale est utilisé dans plusieurs sens :
 Éale, une créature mythologique.
 EALE (équipement d'alimentation des lignes électrifiées), une abréviation couramment utilisée dans le monde ferroviaire francophone.